Zawody w lekkoatletyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro rozegrane zostały pomiędzy 12 a 21 sierpnia na stadionie Estádio Olímpico João Havelange – Engenhão.

Kwalifikacje

Program 
Zmagania maratończyków i chodziarzy rozgrywano w sesji porannej odpowiednio na Flamengo Park i Sambódromo, jednak po raz pierwszy od edycji z 1988 roku, finały dziesięciu innych konkurencji zostały przeprowadzone także w części przedpołudniowej.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje medalowe 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Ogólna

Mężczyźni

Kobiety

Multimedaliści

Klasyfikacja punktowa 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 106 krajowych rekordów w kategorii seniorów:
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Mężczyźni

Kobiety 

A także ustanowiono 3 rekordy świata:

oraz 5 rekordów olimpijskich:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lekkoatletyka na stronie igrzysk olimpijskich